XMLGUI est le framework de l'environnement de KDE pour concevoir l'interface graphique d'un logiciel en utilisant XML, centré sur le concept d'actions.

En utilisant ce framework, le programmeur met en place différentes actions que son application peut implémenter, ainsi que quelques actions prédéfinies par KDE, comme ouvrir un fichier, fermer l'application, etc. Chaque action peut être liée à des données, comme des icônes, textes d'explications, et des infobulles.
Son intérêt tient au fait que la disposition des actions dans les barres de menu ou d'outils n'est pas définie dans le code source par le programmeur. À la place, le programmeur fournit un fichier XML qui décrit le contenu de la barre de menu et de la barre d'outils. Si le programmeur utilise ce système, il est possible pour l'utilisateur de personnaliser l'interface d'une application sans devoir toucher au code source : il n'a qu'à modifier les entrées correspondantes du fichier.

XMLGUI est également utile pour la programmation de composants modulaires KParts, car une application peut facilement intégrer l'interface graphique d'un KPart dans sa propre interface. Le gestionnaire de fichiers Konqueror est un parfait exemple de cette fonctionnalité.

Autres projets 
Le nom XMLGUI est assez générique. Il existe plusieurs autres bibliothèques de d'interface utilisateur basées sur XML avec le même nom. Le projet KDE XMLGUI est un de ces nombreux projets, qui n'ont pas réussi à mettre un nom sur ce concept nouveau, mais répandu.

Notes et références

Lien externe 
  Documentation de KDE sur l'architecture de XMLGUI

Dialecte XML
Interface utilisateur
KDE